Desa Citeko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Citeko (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 107,37), Jawa Barat, 
 Desa Citeko (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 106,94), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar